Carterton – miasto w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Carterton – miasto w Nowej Zelandii